Стефан Тимофеевич Кальянов (, Ростов-на-Дону — , Москва) — российский виолончелист и музыкальный педагог. Заслуженный работник культуры РСФСР (1966). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Биография 
В 1939—1949 гг. учился в Московской консерватории в классе виолончели Галины Козолуповой — с перерывом в 1941—1945 гг. во время Великой Отечественной войны: командовал миномётным взводом в народном ополчении, участвовал в обороне Москвы и сражении на Курской дуге, был дважды ранен.

По окончании консерватории в значительной степени посвятил себя педагогической работе. Был ассистентом в консерваторском классе Мстислава Ростроповича. На протяжении многих лет преподавал в Центральной музыкальной школе, с 1961 по 1967 год занимал в ЦМШ должность директора. В 1959—1996 гг. преподавал на кафедре виолончели и контрабаса Московской консерватории, с 1980 г. профессор, занимал также должность проректора по учебной работе.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (29.12.1954).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (27.10.1978).
 Заслуженный работник культуры РСФСР (14.10.1966).

Ссылки 
 Страница на сайте Московской консерватории

Примечания 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Преподаватели Центральной музыкальной школы
Преподаватели Московской консерватории